«Close Up» — () — бокс-сет американского музыканта Элвиса Пресли, выпущенный в июле 2003 года под лейблом «RCA Records».
Бокс-сет включает 4 CD-диска, на которых собраны редкие, ранее невыпущенные записи музыканта, сделанные в период с 1957 по 1972 год. Бокс-сет оформлен рисунками и содержит 48-страничный цветной буклет с примечаниями Колина Эскотта, фотографиями музыканта, а также подробной информацией о каждом треке. Его номер в музыкальном каталоге — 50537.

Об альбоме 
Бокс-сет содержит 4 компакт-диска, на которых 89 треков, каждый из которых ранее не был издан.

CD 1 содержит записи 50-х годов. Песни, представленные на этом диске впервые выпущены в формате стерео.  Все треки, содержащиеся на этом диске ранее не издавались. Jailhouse Rock, Loving You, That's When Your Heartaches Begin, Treat Me Nice, Young & Beautiful, Don't Leave Me Now, Baby I Don't Care, Blueberry Hill и другие.

CD 2 — знакомит слушателя с голливудскими годами, когда музыкант начал активно сниматься в художественных фильмах (см. Фильмография Элвиса Пресли). Диск содержит 25 ранее невыпущенных альтернативных версий песен, ставших саундтреками к одним из первых четырёх кинофильмов, в которых снимался музыкант: «Солдатский блюз», «Голубые Гавайи», «Пылающая звезда» и «Wild in the Country».

CD 3 содержит записи известных музыкальных сессий 60-х, сделанных на «Студии B» в Нашвилле. Компакт-диск начинается с первой постармейской песни музыканта — Make Me Know It и заканчивается песней U.S. Male (последняя песня, записанная совместно с Нашвильской A-командой) (). Другие известные песни этого диска: Surrender, His Latest Flame, The Girl of My Best Friend и Kiss Me Quick.

CD 4 содержит записи «живого» концерта в Сан-Антонио, штат Техас 18 апреля 1972 года. На концерте были исполнены такие песни, как: Burning Love, Proud Mary, Polk Salad Annie, How Great Thou Art, An American Trilogy, Suspicious Minds и You Gave Me A Mountain.

Список композиций

Диск 1: Unreleased Stereo Masters From The '50s

Диск 2: Unreleased Movie Gems

Диск 3: The Magic Of Nashville

Диск 4: Live In Texas 1972

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «RCA Records»
 Официальный сайт Элвиса Пресли
 Веб-сайт о музыке Элвиса Пресли

Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы RCA Records
Сборники на английском языке
Бокс-сеты Элвиса Пресли